PLX est un sigle qui peut signifier :

Astronomie 
 General Catalogue of Trigonometric Stellar Parallaxes, un catalogue d'étoiles présentant une parallaxe importante.

Chimie 
 , un explosif liquide.